Boreochlus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Edwards 1938. Boreochlus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Boreochlus